Мошки:

 Мо́шки — семейство двукрылых насекомых, самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

Топоним в России

Топоним в Белоруссии

См. также 
 Мошка